Vĩnh Phúc (provincie), een provincie in Vietnam
 Vĩnh Phúc (Hanoi), een phường in quận Ba Đình, Hanoi, Vietnam
 Vĩnh Phúc (Hà Giang), een xã in huyện Bắc Quang, provincie Hà Giang, Vietnam
 Vĩnh Phúc (Thanh Hóa), een xã in huyện Vĩnh Lộc, provincie Thanh Hóa, Vietnam